O Bertholdo Christmann, também conhecido como Estádio da Montanha, é um estádio da cidade de Ijuí, localizado no estado do Rio Grande do Sul, é a atual casa do Esporte Clube Gaúcho de Ijuí.

Ver também 
 Esporte Clube Gaúcho de Ijuí

Bertholdo Christmann
Esporte de Ijuí